Urduliz (spanisch: Urdúliz) ist eine Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) in der Provinz Bizkaia im spanischen Baskenland.

Geographische Lage 
Urduliz befindet sich etwa 13 Kilometer nördlich von Bilbao nahe der Küste zum Golf von Biskaya (Costa Vasca).

Einwohnerentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Marienkirche (Iglesia de Santa María)
 Villa Odona

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland